Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Martina Navrátilová 7-5, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Virginia Wade (Campionessa)

 Sue Barker (semifinali)
 Betty Stöve (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1977